Пирасикаба може да се отнася за:
 Пирасикаба – град в Бразилия
 Пирасикаба – река в Бразилия
 Пирасикаба – мезорегион в Бразилия
 Пирасикаба – микрорегион в Бразилия